Людми́ла Никола́евна Семы́кина (; 23 августа 1924, Николаев — 12 января 2021 год) — советская и украинская художница, живописец и мастер декоративного искусства.

Биография 
Родилась 23 августа 1924 года в Николаеве (ныне Украина). Окончила Одесское художественное училище (1947 год), КГХИ (1953), педагог по специальности — А. А. Шовкуненко. Член СХУ с 1958 года. В 1964 году Людмила Семыкина в соавторстве с Аллой Горской, Панасом Заливахой, Галиной Севрук и Галиной Зубченко создала для вестибюля главного корпуса Киевского университета витраж «Тарас Шевченко», посвящённый 150-летию со дня рождения поэта. Витраж был уничтожен администрацией университета. Созванная после этого комиссия Союза художников квалифицировала его как «идейно порочный». В апреле 1964 года Пленум Правления Союза художников УССР на один год исключил Л. Семыкину и А. Горскую из Союза художников, восстановили в членстве их в январе 1966 года. В июне 1968 года она была исключена из СХУ за подписание в марте 1968 года письма 139-ти.

Произведения 
 «Групповой портрет старых большевиков-арсенальцев» (1954).
 «В Одесском порту».
 «Зимний вечер», «Сумерки», «После обхода» (все — 1954).
 «Ветреный день» (1957).
 «Ремонт причала» (1960).
 «Утром» (1961).
 «Легенда о Киеве» (1966).
 Витраж «Тарас Шевченко в Киевском университете» (в соавторстве, уничтожен в мае 1964 года).
 Эскизы костюмов к кинофильму «Захар Беркут» (1970—1971).
 Наряды по национальным традициям: серии «Скифская степь», «Полесская легенда», «Княжий век», «Ретро», «Модерн» (1965—1996).
 Оформление станции метро «Петровка» (1980)

Изображения

Награды и премии 
 заслуженный художник Украины (2009)
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997) — за серию строев «Высокий замок»
 премия имени Василия Стуса (2000).

Примечания

Литература 
 
 

 Людмила Семикіна. Високий замок: Строї. — 1996.
 Семыкина Людмила Николаевна [Изоматериал] : лич. дело чл. СХ УССР. — К. : [б. и.], 1953—1968. — 95 л. // Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины : ф. 581, оп. 2, д. 302.

Ссылки 
 «Спасибо за воспоминания»: ушла из жизни художница и шестидесятница Людмила Семыкина /24-ТВ-новости, 12.1.2021/
 Умерла художница Людмила Семыкина /Радио Свобода, 12.1.2021/
 
 
 
 

Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Художники СССР
Художники Украины